Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Novak Đoković che ha battuto in finale Daniele Bracciali 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali (finale)
 Jaroslav Pospíšil (quarti di finale)
 Andrés Dellatorre (primo turno)
 Javier Genaro-Martinez (secondo turno)

 Todor Enev (secondo turno)
 Jan Minář (primo turno)
 Kornel Bardoczky (primo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2004